Восточный дивизион Американской баскетбольной ассоциации (АБА) состоял из пяти-шести команд, каждая из которых проводила по 78 игр в первых двух сезонах и по 84 матча в последних семи регулярных чемпионатах, состав которых постоянно претерпевал изменения в каждом из турниров. Последний сезон АБА проходил в одном дивизионе по причине уменьшения количества команд, участвующих в турнире, так как незадолго до старта чемпионата от участия в нём отказалась команда «Балтимор Клоуз», кроме того по ходу турнира были расформированы ещё два клуба, «Сан-Диего Сэйлс» и «Юта Старз».

Чемпионы Восточного дивизиона 

 1967/1968: Питтсбург Пайперс
 1968/1969: Индиана Пэйсерс
 1969/1970: Индиана Пэйсерс

 1970/1971: Вирджиния Сквайрз
 1971/1972: Кентукки Колонелс
 1972/1973: Каролина Кугарз

 1973/1974: Нью-Йорк Нетс
 1974/1975: Кентукки Колонелс
 1975/1976: общий победитель

 Чемпионы АБА выделены жирным

Количество титулов победителя дивизиона 

 Индиана Пэйсерс (2) (в 1970 году была переведена в Западный дивизион)
 Кентукки Колонелс (2)

 Питтсбург Пайперс (1)
 Вирджиния Сквайрз (1)

 Каролина Кугарз (1)
 Нью-Йорк Нетс (1)

Дислокации команд дивизиона 

 Питтсбург Пайперс (1967—1968) — Миннесота Пайперс (1968—1969) — Питтсбург Пайперс (1969—1970) — Питтсбург Кондорс (1970—1972)
 Миннесота Маскис (1967—1968) — Майами Флоридианс (1968—1970) — Зе Флоридианс (1970—1972)
 Индиана Пэйсерс (1967—1970) — Индиана Пэйсерс (1970—1976) (перешла в Западный дивизион)

 Нью-Джерси Американс (1967—1968) — Нью-Йорк Нетс (1968—1976)
 Каролина Кугарз (1969—1974) (перешла из Западного дивизиона) — Спиритс оф Сент-Луис (1974—1976)
 Мемфис Прос (1970—1972) — Мемфис Тэмс (1972—1974) (перешла из Западного дивизиона) — Мемфис Саундс (1974—1975) — Балтимор Клоуз (1975)

Положение команд в дивизионе по сезонам 

 И = Игр; В = Выигрышей; П = Поражений; П% = % выигранных матчей; 1, 2, 3, 4 = Клубы, вышедшие в плей-офф; ОЛП = Отставание от лидера по победам

Сезон 1967/1968 годов

Сезон 1968/1969 годов

Сезон 1969/1970 годов

Сезон 1970/1971 годов

Сезон 1971/1972 годов

Сезон 1972/1973 годов

Сезон 1973/1974 годов

Сезон 1974/1975 годов

Ссылки 
 

Американская баскетбольная ассоциация